Нагоряна — название населённых пунктов в России:

 Нагоряна — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Нагоряна — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Нагоряна — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Нагоряна — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Нагоряна — деревня в Орловском районе Кировской области.